dysydent (ang. dissident) w polityce
 radzieccy dysydenci
 dysydent (ang. dissenter) w religii
 dysydenci w Wielkiej Brytanii